L’Union montilienne sportive en football.
 L’Union montilienne sportive en rugby à XV précédemment appelée Union sportive montilienne